Heming bzw. Héming bezeichnet:

 Héming, eine französische Gemeinde
 Heming (Gemeinde Palting), Ortschaft der Gemeinde Palting, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Heming ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Heming (1939–2018), kanadischer Entomologe und Evolutionsbiologe US-amerikanischer Herkunft
 Emma Heming-Willis (* 1978), britisches Model maltesischer Abstammung
 Miká Heming (* 2000), deutscher Radrennfahrer
 Robin Heming (* 1932), australischer Rugby-Union-Spieler